Asus Eee Pad Transformer — планшетный компьютер серии Asus Eee PC, под управлением операционной системы Android. Появился 30 марта 2011 года.

Характеристики 
Обладает 10,1-дюймовым IPS-экраном (разрешение 1280×800) с функцией мультитач.
В электронной схеме используется система на кристалле.
Объём установленной оперативной памяти — 1 Гбайт, постоянной флэш-памяти — от 16 до 32 Гбайт.
Есть возможность подключить внешнюю память ёмкостью до 1 Тбайт через USB 2.0 и до 64 Гбайт через SD и microSD.

С док-клавиатурой с QWERTY-раскладкой, трекпадом, порт USB 2.0, разъём SD; она используется также как дополнительная батарея. Есть две камеры: веб-камера на передней панели — 1,2 Мп, на задней — 8 Мп.

Оснащён модулем wi-fi. Имеется вариант с поддержкой технологии 3G — имеет модификацию с 3g модулем (TF300TG) и без него (TF300).

Постановляется с офисным пакетом приложений Polaris Office 3.0.

Модели

Ссылки 
 Asus Transformer Pad Infinity
 Большой тест популярных планшетов

Мобильные компьютеры
Появились в 2011 году в США
2011 год на Тайване
Появились в 2010-е годы на Тайване